Chapais puede referirse a:

Topónimos 
 Chapais, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Aeropuerto de Chibougamau-Chapais, aeropuerto que sirve a las ciudades de Chibougamau y Chapais, Quebec, Canadá.
 Chapais, cráter marciano, en honor a la ciudad quebequesa de Chapais.

Personas 
 Henri André Augustin Chapais, (1879 - 1940) nombre de nacimiento de André Deed, actor cómico francés.
 Jean-Charles Chapais (1811 - 1885), político y hombre de negocios canadiense.
 Thomas Chapais (1858 - 1946), historiador y político quebequés.